Дебай — многозначный термин:
 Дебай, Петер Йозеф Вильгельм (1884—1966) — голландский физик и физикохимик, лауреат Нобелевской премии по химии.
 Дебай — внесистемная единица измерения электрического дипольного момента молекул.
 Дебай — огромный древний ударный кратер в северном полушарии обратной стороны Луны.